Cornelis Brouwer (predikant) (1521-1581), een minderbroeder-franciscaan en predikant, voornamelijk actief in Brugge
Cornelis Brouwer (kunstschilder) (16??-1681), een Nederlands kunstschilder
Kees Brouwer (1919-2001), een Nederlands verzetsstrijder en oprichter Stichting Vluchteling